Yakemys is een geslacht van uitgestorven macrobaenide schildpadden uit de Phu Kradung-formatie uit het Laat-Jura-Vroeg-Krijt (Tithonien-Valanginien?) van Thailand. Het is monotypisch en bevat als enige soort Yakemys multiporcata.

Ontdekking en etymologie 
Yakemys is afkomstig van de fossiele schildpadden-vindplaats Ban Huai Yang (บ้านห้วยยาง) in noordoost-Thailand, die, hoewel men zou verwachten dat het zich in de latere Phra Wihan-formatie bevindt op basis van zijn geografische locatie, in plaats daarvan wordt verondersteld te behoren tot de Phu Kradung-formatie op basis van sedimentologie. Het holotype SM KS39 van Yakemys multiporcata (gehuisvest in het Sirindhorn Museum) bestaat uit een zeer gedeeltelijk rugpantser. De paratypes PRC 151, PRC 152 en PRC 153, bestaan elk uit één of twee pantserfragmenten van verschillende individuen. De geslachtsnaam is afgeleid van ยักษ์ (yak), wat 'reus' betekent in het Thais, en het Grieks emys, "zoetwaterschildpad". De soortaanduiding is afgeleid van het Latijnse 'multus' (meervoudig) en 'porca' (rug).

Beschrijving 
Yakemys is een van de vroegst bekende macrobaeniden, en een van de drie grootste, met een schildlengte van zeventig centimeter, gelijk aan Anatolemys maximus en Judithemys backmani uit het Laat-Krijt en Paleoceen. Het kan worden onderscheiden door deze autapomorfieën: smalle wervelschubben, grote laterale longitudinale kielen op het wervelgebied, een plastron dat sterk in omvang is verkleind in vergelijking met het pantser, naast andere eigenschappen.

Classificatie 
Yakemys werd door een fylogenetische analyse in Tong et alii (2021) gevonden tot de Macrobaenidae te behoren, en ze suggereerden dat Sinemydidae een onderfamilie is van Macrobaenidae en dan een Sinemydinae wordt. De resultaten van de analyse zijn hieronder weergegeven:

Uitgestorven schildpadden